A bifurkáció a matematikában és a fizikában egyaránt használatos kifejezés, amely hasonló koncepciókra utal. A matematikában a bifurkáció görbeseregek topologikus vagy kvantitatív változásainak vizsgálatát jelenti. Az adott görbeseregek többek között lehetnek vektormezők, vagy differenciálegyenletek megoldásaiként létrejövő trajektóriák is. A bifurkáció fogalom leggyakrabban olyan dinamikus rendszerek vizsgálatánál fordul elő, ahol egy kis paraméter megváltoztatása váratlan topologikus változást eredményez a görbeseregben.

Jegyzetek  

Alkalmazott matematika